De Cái (Vietnamees: Sông Cái) is de naam van verschillende rivieren in Vietnam:
 Cái (Đồng Nai), een rivier in de provincie Đồng Nai
 Cái (Quảng Nam), een rivier in de provincie Quảng Nam
 Cái (Đà Nẵng), een rivier in de stad Đà Nẵng 
 Sông Cái, de oude Vietnamese naam voor de Rode rivier.
 Cái (Quy Nhơnbaai), een rivier door verschillende provincies, die uitmondt in de Quy Nhơnbaai.
 Cái (Phan Rangbaai), een rivier door verschillende provincies, die uitmondt in de Phan Rangbaai.
 Cái (Phan Thiếtbaai), een rivier door verschillende provincies, die uitmondt in de Phan Thiếtbaai.
 Cái (Nha Trang), een rivier in de stad Nha Trang.